Army puede hacer referencia a:

 «Army», canción de Ellie Goulding
 ARMY, (siglas para Adorable Representative MC for Youth), nombre que reciben el grupo de fanáticos de la banda de k-pop BTS.
 Army, inglés para ejército, instituciones encargadas de las acciones bélicas de un territorio
 Ejército de tierra, el componente terrestre.
 Army, periódico australiano.
 Army, película japonesa de 1944.
 Army, película india de 1996.